ЕМС

 Емс — Емський ярус
 ЕМС — Електромагнітна сумісність

 Емс — річка в Німеччині.